Formula 3 Euro Series 2010 var den åttonde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula 3 Euro Series. Den första tävlingshelgen kördes på Circuit Paul Ricard den 10-11 april, och den sista på Hockenheimring den 16-17 oktober. Edoardo Mortara vann förarmästerskapet och Signature vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Race 1

Race 2

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Nationsmästerskapet

Referenser

Externa länkar

Säsonger 

F3 Euroseries-säsonger
Motorsportevenemang 2010